I bitwa pod Himsem (1260)
 II bitwa pod Himsem (1281)
 Bitwa pod Wadi al-Chazindar, zwana III bitwą pod Himsem (1299)

Zobacz też 
 Bitwa w Himsie (2012)
 Oblężenie Himsu (2011–2014)